Integral kan syfta på:

Matematik 
 Integral – matematisk operation på en funktion.

Teknik 
 INTEGRAL-observatoriet (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) – ett rymdbaserat teleskop.